Ів Мондезір (нар. 12 жовтня 1972, Нью-Йорк, США), більш відомий під псевдонімом DJ Whoo Kid, — американський хіп-хоп ді-джей. Зараз він є учасником лейбла G-Unit Records та його дочірнього лейбла Shadyville Entertainment. Він є ведучим The Whoolywood Shuffle на Sirius/XM Radio Shade 45. Його візитною карткою є використання звукового ефекту, який вигукує його ім'я з ефектом відлуння, наприкінці треку чи мікстейпу.

Раннє життя 
Ів Мондезір 12 жовтня 1972 року в Брукліні, штат Нью-Йорк, і має гаїтянське походження. Він виріс у Квінс-Віллідж, Нью-Йорк, і має міцні зв’язки з Кап-Гаїтієном, Гаїті.

Дискографія

Організовані мікстейпи 
Steve-O
 2008: The Dumbest Asshole In Hip Hop

Machine Gun Kelly
2012: EST 4 Life

Raekwon
2009: Coke Up in Da Dollar Bill (спільно з DJ Scream)

50 Cent
2002: 50 Cent Is the Future
2002: No Mercy, No Fear
2002: God's Plan (мікстейп)
2002: Automatic Gunfire
2003: BulletProof Jacket
2007: Curtis Chunugs (Mixtape)
2007: Curtis Continues To bE fat
2007: After Curtis 2007 (G-Unit Radio Special)
2007: Bulletproof The Mixtape
2009: War Angel LP
2009: Forever King

Jae Millz
2006: Harlem Nights
2010: Dead Presidents

Young Buck
2003: The Sopranos: The Dirty Reloaded
2004: Welcome To The Hood
2006: Chronic 2006
2006: Pow!!! Radio: Volume 2: Hosted by Young Buck
2007: G-Unit Radio Pt.24 the Clean Up Man
2007: Product of the South
2007: Best of G-Unit Radio (Young Buck Edition)
2015: Before the Beast

Lloyd Banks
2003: Money in the Bank Part 1
2003: Mo Money in the Bank Part 2
2003: S.W.A.T: Global Mixtape Strike Team
2004: The Hunger For More Tour: Live
2004: Mo Money in the Bank Part 3 – Ca$hing In
2006: Mo Money in the Bank Part 4 – Gang Green Season
2006: Mo Money in the Bank Part 5 – The Final Chapter
2007: Best of Banks
2008: 5 and Better Series Volume 1 – Return of the PLK
2008: 5 and Better Series Volume 2 – Halloween Havoc
2009: 5 and Better Series Volume 3 – The Cold Corner
2009: 5 and Better Series Volume 4 – Reborn
2009: 5 and Better Series Volume 5 – V5

Tech N9ne=
2010: Bad Season (with DJ Scream)

Tego Calderón
2005: GuasaGuasa

Tony Yayo
2008: S.O.D
2008: Black Friday
2008: Bloody Xmas
2009: Swine Flu
2009: Swine Flu 2
2009: Public Enemies
2010: Gun Powder Guru 2 (The Remixes) With DJ Scream
2012: Sex, Drugs, & Hip-Hop

Waka Flocka Flame
2014: "I Can't Rap: Vol. 1"
2015: "Salute Me or Shoot Me 5"

Tinie Tempah
2010: Micro Mixtape
2011: Foreign Object

Spider Loc
2006: Bangadoshish (L.A. Kings)
2006: G-Unit Radio Part. 18 (Rags 2 Riches)
2008: Connected: Volume 3: It's The Network
2008: Connected: Volume 4
2009: Connected: Volume 5
2009: The Best of Spider Loc: Volume 1
2009: Reptible
2009: Connected: Volume 6

40 Glocc
2008: Outspoken 3 (hosted by DJ Strong & 50 Cent)
2008: I Am Legend
2009: Mo'Fro Presents...

G-Unit
G-Unit Radio
2003: Smokin' Day 2 (G-Unit Radio Part 1)
2003: International Ballers (G-Unit Radio Part 2)
2003: Takin' It to the Streets (Hosted by LeBron James) (G-Unit Radio Part 3)
2003: No Peace Talks! (G-Unit Radio Part 4)
2004: All Eyez on Us (G-Unit Radio Part 5)
2004: Motion Picture Shit (Hosted by Floyd Mayweather) (G-Unit Radio Part 6)
2004: Footwear by RBK: Volume 1
2004: King of New York (G-Unit Radio Part 7)
2004: The Game: The Fifth Element (Hosted by Steve-O) (G-Unit Radio Part 8)
2004: Young Buck: G-Unit City (G-Unit Radio Part 9)
2005: 2050 Before the Massacre (G-Unit Radio Part 10)
2005: Tony Yayo: Raw-n-Uncut (Hosted by Eminem) (G-Unit Radio Part 11)
2005: Olivia: So Seductive (G-Unit Radio Part 12)
2005: The Return of the Mixtape Millionaire (G-Unit Radio Part 13)
2005: Back to Business (G-Unit Radio Part 14)
2005: Are You a Window Shopper? (G-Unit Radio Part 15)
2006: Mase: Crucified 4 da Hood (G-Unit Radio Part 16)
2006: Mobb Deep: Best in the Bizness (G-Unit Radio Part 17)
2006: Spider Loc: Rags to Riches (G-Unit Radio Part 18)
2006: Freeway: Rep Yo Click (G-Unit Radio Part 19)
2006: Mobb Deep: Best in the Bizness 2 (G-Unit Radio Part 20)
2006: Hate It or Love It (G-Unit Radio Part 21)
2006: Hip Hop Is Dead - Verse 2 (G-Unit Radio Part 22)
U.S. Sales: 900,221
2007: Tony Yayoyo: Finally off Papers (Hosted by Snoop from The Wire) (G-Unit Radio Part 23)
2007: Young Buck: The Clean Up Man (Hosted by LeBron James) (G-Unit Radio Part 24)
2007: Sabrina's Baby Boy (Hosted by Chris Rock) (G-Unit Radio Part 25)

This is 50
2008: Return of the Body Snatchers (This is 50 Volume 1)
2008: The Elephant in the Sand (This is 50 Volume 2)
2008: Sincerely Yours Southside(This is 50 Volume 3)
2008: Tony Yayo: S.O.D. (This is 50 Volume 4)

G-Unit Radio West
2005: LA American Wasteland (G-Unit Radio West Volume 1)

Jay Star
2010 "Rise of a Star" (Hosted by "Dj Whoo Kid")

Maino
2009: Unstoppable

Mobb Deep
2004: The New Mobb Deep (Hosted by DJ Whoo Kid & the Alchemist)
2000: H.N.I.C. The Mixtape Vol. 1 (Whoo Kid & Prodigy Of Mobb Deep)

Mazaradi FOX
2007: Fresh Out da Body Shop (Hosted by DJ Whoo Kid, 50 Cent & Mazaradi FOX)

Obie Trice
2006: Bar Shots
2007: The Most Under Rated
2012: Watch The Chrome

Mike Knox
2008: Killadelphia (Hosted With Tony Yayo)
2010: Money Machine

Lil' Kim
 2007: Ms. G.O.A.T.
 2007: Ms. G.O.A.T. 2

Bishop Lamont
2008: The Confessional

Nyce Da Future
2008: 38 in the Head

Shawty Lo
2009: Fright Night

Capone-N-Noreaga
2008: CNN Back on that Q.U.Shit

Vlad "Haitian V" Calixte
2008: New Elevator Music

Cashis & Young De
2008: Homeland Security

Jrocwell
2009: Most Anticipated Artist of 2009

Nixon Nyce
2009: I Can Only Be Me

Murda Mixtape (With Stretch Armstrong)
1999: Murda Mixtape 2000 Vol. 1 
1999: Murda Mixtape 2000 Vol. 2 
2000: Murda Mixtape Vol. 3 (Hosted by The LOX)
2000: Murda Mixtape Vol. 4 (Hosted by Capone 'N Noreaga)
2000: Murda Mixtape Vol. 5 (Hosted by Prodigy of Mobb Deep)
2007: Murphy's Law (The New Murda Mixtape)
2009: 45 Ways 2 Die

Final Destination (With Stretch Armstrong)
2000: Final Destination Vol. 1 - ??? (Hosted by ???)
2000: Final Destination Vol. 2 - Life Ain't a Game (Hosted by Ja Rule)
2001: Final Destination Vol. 3 - Queenz 2 New Orleanz (Hosted by U.T.P.)

G.A.G.E.
2006: DJ Whoo Kid & Dr. Dre Presents G.A.G.E.
2006: DJ Whoo Kid & Dr. Dre Presents G.A.G.E. - Crack Murder & Missed Meals

DeStorm Power
2012: Be Careful

Tapes
1997: 90 Minute Shootout Vol. 1
1997: 90 Minute Shootout Vol. 2
 1999: Niggas Don't Want It
 2000: Allstar Birthday Bash (hosted by Hype Williams)
 2001: Unbreakable (hosted by Eminem)
 2001: Escape From New York (hosted by Nas)
2001: Hydro
2002: Hydro Vol. 2
2002: State of Emergency with Dj Kay Slay (hosted by Snoop Dogg)
2003: The Sopranos Mixtape (Dirty Reloaded) (hosted by Young Buck)

Set It Off !
2007: Set It Off Vol. 1
2008: Set It Off Vol. 2
2009: Set It Off Vol. 3
2010: Set It Off Vol. 4

Snoop Dogg
2002: State Of Emergency (With DJ Kay Slay)
2003: Westside Reloaded
2004: The Revival
2004: Welcome To The Chuuch Vol.4: Sunday School
2004: Welcome To The Chuuch Vol.5: Snoop Dogg For President
2007: Tha Blue Carpet Treatment Mixtape (With DJ Drama & DJ Skee)
2008: Landy & Egg Nogg: A DPG Christmas
2009: I Wanna Rock Mixtape (with DJ Skee & DJ Scream)
2010: We Da West (With DJ Skee & DJ Scream)

The Afterparty (Blends)
1998: The Afterparty Vol. 1 - ??? (Hosted by ???)
1998: The Afterparty Vol. 2 - ??? (Hosted by ???)
1999: The Afterparty Vol. 3 - ??? (Hosted by ???)
2000: The Afterparty Vol. 4 - ??? (Hosted by ???)
2000: The Afterparty Vol. 5 - Southern Heat (Hosted by Lil' Kim)
2000: The Afterparty Vol. 6 - Survivor Ice Party (Hosted by ???)
2000: The Afterparty Vol. 7 - ??? (Hosted by Eminem)
2000: The Afterparty Vol. 8 - QB's Finest (Hosted by Dirty Money Records)
2000: The Afterparty Vol. 9 - Southern Hospitality (Hosted by Sisqó)
2000: The Afterparty Vol. 10 - ??? (Hosted by ???)
2000: The Afterparty Vol. 11 - ??? (Hosted by DJ Clue)
2000: The Afterparty Vol. 12 - ??? (Hosted by ???)
2001: The Afterparty Vol. 13 - ??? (Hosted by P. Diddy & DJ Whoo Kid)
2001: The Afterparty Vol. 14 - City Of Pimps (Hosted by Ron Isley & P. Diddy)

POW!
2006: POW! Radio Vol. 1
2006: POW! Radio Vol. 2 (With DJ Mandog & Coach PR; Hosted by Young Buck)
2006: POW! Radio Vol. 3 - Mixtapes On A Plane (Hosted by 50 Cent & Samuel L. Jackson)
2006: POW! Radio Vol. 4 - The Transporter (Hosted by Lloyd Banks, Arnold Schwarzenegger & Jason Statham)
2006: POW! Radio Vol. 5 - Pimpin' Pimpin' (Hosted by Katt Williams)
2007: POW! Radio Vol. 6 - Happy Birthday Whoo Kid!
2007: POW! Radio Vol. 7 - Best Of Banks (Hosted by Lloyd Banks)
2007: POW! Radio Vol. 8 - Position Of Power (Hosted by RIZ)
2007: POW! Radio Vol. 9 - The Cons Vol. 5 (Hosted by Consequence)
2008: POW! Radio Vol. 10 - Drug Users Handbook (Hosted by Tony Yayo)
2006: POW! Artist Series Vol. 1 - 50 Cent - Best Of 50 Cent
2006: POW! Artist Series Vol. 2 - Peedi Crakk - Torture (Crakk Is Bakk)
2006: POW! Artist Series Vol. 3 - Obie Trice - The Most Underrated
2006: POW! Artist Series Vol. 4 - Memphis Bleek - Heir To The Throne
2006: POW! Artist Series Vol. 5 - 50 Cent - Best Of 50 Cent 2 (This One's For My Bitches)
2007: POW! Young Buck - Mr. Ten-A-Key Product Of The South

The Hyphy Movement (With DJ E-Rock)
2005: Bay Bidness The Mixtape
2005: Bay Bidness Vol. 2
2006: Bay Bidness Vol. 3
2006: Bay Bidness Vol. 3.5 (With J-Espinosa)

Max Payne
2002: Max Payne The Official Mixtape (Queens To New Orleans Vol. 2) (Hosted by Baby & N.O.R.E.)
2002: Max Payne 2 (Hosted by 50 Cent)

Canadian Coke
2006: Canadian Coke Vol. 1 (Hosted by Kardinal Offishall)
2006: Canadian Coke Vol. 2

The New Next
2005: The New Next - Moisture Mixtape Lost In Dubai (Hosted by 50 Cent)
2006: Next - The Next Level (Japanese Import)

D-Block
2003: D-Block The Mixtape
2004: Jadakiss Vs Beanie Sigel - Rap The Vote Mixtape

Kool G Rap
2005: Dead Or Alive

Sam Scarfo
2006: The Corner

Stat Quo
2005: Zone 3 (Hosted by Eminem)

Busta Rhymes
2004: Surrender The Mixtape

Nipsey Hussle
2009: Bullets Ain't Got No Names Vol. 3

Trav
2009: Follow Me

2Pac & Cookin' Soul
2009: Night of the Living Dead (2Pac Edition)

C-Squared
2011: Makaveli vs. Mathers 2

M.O.B
2011: Awake In A Surgery

Max B
2008: Public Domain 3
2009: Coke Wave

Crooked I
2008: Da Block Obama

B.G.
2008: Champion

DJ Paul
2010: Too Kill Again (with DJ Scream)

J. Cole
2007: J Cole, The Come Up, (DJ ill Will)

Juicy balls & Project Pat
2010: Cut Throat 2 (Dinner Thieves), (with DJ Scream)

Jay Rock
2010: From Hood Tales To The Cover Of XXL, (with DJ Scream)

Juvenile
2009: Undefeated, With (DJ Scream)

Kidd Kidd
2009: New Kid On Da Block, With (DJ Scream)

Doesya Smoke
2008: King Doesya

NOE
2008: NOE Torious Kid

Tupac Shakur, Michael Jackson, the Notorious B.I.G. & Cookin' Soul
2008: Night Of The Living Dead
2009: Happy Birthday
2009: Night Of The Living Dead II

Sammy Adams
2010: Party Records

D12
2015: The Devil's Night Mixtape

Tinie Tempah
2010: Micro Mixtape
2011: Foreign Object (Hosted by Russell Brand)

Skepta
2011: Community Payback

Giggs
2011: Take Your Hats Off

Wiley
2011: Creating A Buzz Volume 1 (Hosted by Ashley Cole)

Ghetts
2011: Momentum

Pink Grenade
2014: The Famous As Fuck Tape (Produced by Jonathan Hay and Mike Smith)

Eminem
2014: Eminem Vs. DJ Whoo Kid Shady Classics

Nasty C
2020: "Zulu" mixtape

Фільмографія

Примітки

Зовнішні посилання 

 DJ Whoo Kid
 Ді-джеї Shadyville Entertainment
Народились 1975
Персоналії:Квінз
Персоналії:Вест-Орандж